Cinagara (Malangbong), een plaats in Indonesië
Cinagara (Caringin), een plaats in Indonesië
Cinagara (Lebakwangi), een plaats in Indonesië